Moralität steht für:
 Moral, ethischer Begriff
 Moralität (Literaturwissenschaft), Bezeichnung einer mittelalterlichen Schauspielform